Антинис () — литовская фамилия. Её женские варианты Антинене (; замужняя женщина) и Антините (; девичья фамилия).

Известные носители 
 Антинис, Робертас (1898—1981) — литовский скульптор.
 Антинис, Робертас (род. 1946) — литовский скульптор.